Министерство высшего и среднего образования  является правительственным министерством, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования.

В 17 мая 2020 года, было объявлено, что будет назначен отдельный министр высшего образования. Идея отделения системы высшего образования от Министерства образования была впервые высказана бывшим министром образования Шаем Пироном, который поднял эту потребность, заявив, среди прочего, что "министр образования не может нести ответственность за мир высшего образования. У него нет на это времени!"

Структура министерства 
Совет по высшему образованию 
Яд Вашем
Отдел образования для взрослых 
Отдел еврейской культуры

Министры 

Иоав Галант || Ликуд || 08.01.2021 — настоящее время

Ссылки 
 Официальный сайт (ивр.)

Министерства Израиля